El Olivar kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Olivar (ort i Honduras), Departamento de Cortés,

Spanien 

 El Olivar (ort i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar